Osoby o tym nazwisku:
 Awram Mieleszko – litewski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jan Eliasz Mieleszko – litewski szlachcic, urzędnik państwowy
 Jadwiga Mieleszko – polski historyk sztuki
 Mikołaj Mieleszko – polski szlachcic, urzędnik państwowy
 Teodor Mieleszko – greckokatolicki duchowny